Neil Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Neil Creek (Chapman River), Nebenfluss des Chapman River (Durack River) in Western Australia
 Neil Creek (Wilson River), Nebenfluss des Wilson River (Bow River) in Western Australia